Calliste, ou Calixte est un nom propre et plus rarement commun, qui peut désigner :

Saints chrétiens
 Calliste, martyr romain, avec Felix et Boniface ; fêtés le 29 décembre en Orient.
 Calliste , patriarche de Constantinople ; fêté le 20 juin.
 Calixte Ier, Pape et martyr romain; fêté le

Personnages historiques 
 Calliste, affranchi de l'empereur romain Claude

 Nicéphore Calliste Xanthopoulos (+ vers 1350), moine et historien byzantin
 Calixte II, Pape
 Calixte III, Pape

Zoologie 
 Callistes : oiseaux de nombreux genres, de la famille des Thraupidae.

Références

Voir aussi
Voir les variantes suivantes :
 Callisto
 Kallisté
 Callixte
 Calixte